Клалам може да се отнася за:
 Клалам, етническа група в Северна Америка
 Клалам (език), език от групата салишан
 Клалам (окръг), окръг във Вашингтон, САЩ